В парному розряді жіночого тенісного турніру Hilversum Trophy 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Кеті Джордан і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Тіна Шоєр-Ларсен і Катрін Танв'є 7–5, 6–1.

Сіяні пари 

 Кеті Джордан /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Тіна Шоєр-Ларсен /  Катрін Танв'є (фінал)

 Енн Гоббс /  Катрін Суїр (півфінал)
 Іва Бударжова /  Катарина Малеєва (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Hilversum Trophy